Соларо може да се отнася за:

 Соларо (), град в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Милано.
 Соларо (), село във Франция, остров и регион Корсика, департамент От Корс.